

Шарбактинський сільський округ — сільський округ, Аккулинський район, Павлодарська область
 Шарбактинський сільський округ — сільський округ, Щербактинський район, Павлодарська область